Bielkowo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy
 Bielkowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Sianów 
 Bielkowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Kobylanka
 Bielkowo – nieczynny przystanek kolejowy, a dawniej stacja kolejowa w Bielkówku w województwie pomorskim